Umzimvubu steht für:

 Umzimvubu (Gemeinde), Ort in Südafrika
 Umzimvubu (Mzimvubu), Fluss in Südafrika